Geronimo Stilton (cunoscut și sub numele de "Noile aventuri ale lui Geronimo Stilton în sezonul 3)" este o serie de televiziune animată în stil italian-american-francez, bazată pe seria cărților cu același nume. Seria a debutat pe Rai 2 în Italia pe 15 septembrie 2009. Serialul are 78 de episoade pe parcursul a trei sezoane.
În România, serialul se difuzează pe canalul Minimax.

Episoade

Referințe și note

Legături externe
 

Seriale de televiziune din 2016
Seriale de animație
Desene animate